Királydomb Budapest X. kerületében Felsőrákoson, a Nagyicce, Pilisi és Dorogi utcák között található, a középkori országgyűlések és hadrakelések helyéül szolgált
Királydomb Budapest XIV. kerületében, a Városligetben található Szánkódomb köznyelvi neve, amit az István, a király című rockopera sikerét követően terjedt el
A katalán Királydomb, vagy népszerű nevén Háromkirálydomb (katalánul Tossal dels tres reis) Spanyolországban Valencia, Zaragoza és Barcelona között található